El término Cassel puede referirse a las siguientes acepciones:

Geografía e historia 

 Cassel, población y municipio del departamento del Norte (Francia).
 Batallas de Cassel, nombre de tres batallas que tuvieron lugar en 1071, 1328 y 1677 en las proximidades de Cassel (Francia).
 Monte de Cassel, cerro testigo de 178 metros de altura situado en Cassel (Francia).
 Cassel (en alemán Kassel), ciudad del Hesse (Alemania).
 Cassel, ciudad estadounidense en el estado de California.
 Cassel: Ciudad canadiense de la provincia de Ontario.
 Lamothe-Cassel, municipio francés del departamento del Lot.

Patrónimos 

Cassel es el apellido de varias personalidades:

 Una familia de artistas franceses:
 Jean-Pierre Cassel (1932-2007) actor y bailarín. 
y sus hijos: 
 Vincent Cassel, nacido en 1966, actor.
 Mathias Cassel alias Rockin' Squat, rapero. 
 Cécile Cassel, nacida en 1982, actriz.
 Sandra Cassel, nacida en 1952, actriz estadounidense.
 Richard Cassell, barítono estadounidense.